Фишер, Джонатан:
 Джонатан Фишер (род. 1978) — американский пианист, победитель международных конкурсов.
 Джонатан Фишер (ок. 1740—1809) — ирландский художник, гравёр.